Алпухарас има више значења:

 Алпухарас (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алпухарас (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику